Kiến An (provincie), een voormalige provincie
Kiến An (An Giang), een plaats in het district Chợ Mới, provincie An Giang
Kiến An (Hải Phòng), een district in Hải Phòng